Варлаков — имя собственное; распространено в виде фамилий, имеет женскую форму Варлакова.
 Варлаков, Василий Евгеньевич (род. 1985) — российский следж-хоккеист.
 Варлаков, Владимир Ильич (род. 1947) — прокурор, председатель арбитражного суда.
 Варлаков, Иван Иванович (1789―1830) — русский поэт-сатирик.
 Варлаков, Олег Евгеньевич (1972—1996) — старший лейтенант милиции, участник первой чеченской войны, Герой Российской Федерации (1996).